MFSD3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 8-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 412 амінокислот, а молекулярна маса — 42 696.

Задіяний у такому біологічному процесі, як транспорт. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки